Oblongiprion coalitus är en ringmaskart som beskrevs av Myanil och Zaslavskaya 1985. Oblongiprion coalitus ingår i släktet Oblongiprion, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
coalitus